Papineau – municipalità di contea regionale del Québec, Canada
Papineau – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti d'America